Весня́нки (также весенние песни, заклички весенние, , в.-ц.-, з.-) — обрядовые песни заклинательного характера, сопровождающие восточнославянский обряд кликания (гуканья) весны. Они напоминали, что приближается пора полевых работ, летят птицы и «несут весну».

Календарные границы 
Начало исполнения веснянок приходится на разные даты. На большей части Украины и в ряде центральных и западных областей Белоруссии их начинают петь на Пасху (обычно на второй день) и заканчивают на Вознесение или Троицу, а кое-где и на Купалу. Ближе к западу Украины (Подолье) период их исполнения сокращается до недели (пасхальной); в Карпатах «гаилки» и подобные хороводные песни с играми исполняются в течение первых трёх пасхальных дней. В восточной части Украины, восточном Полесье, восточной Белоруссии и в западнорусских областях «весну» начинали петь на Сретение (но, как правило, негромко), основной же датой начала цикла было Благовещенье. Исполнение на Благовещение отличалось особой громкостью и голосистостью. И хотя Благовещение приходилось обычно на Великий пост, когда громкое уличное пение было запрещено, в этот день разрешалось водить хороводы и петь на улице. На территории Украинского Левобережья (Черниговская, Полтавская, Харьковская), а также в Воронежской области, на западе Брянщины и в некоторых сопредельных регионах веснянки начинали петь на Масленицу, затем прерывали пение в начале Великого поста, а потом пели их до начала Страстной и в течение всей пасхальной недели. У русских пение веснянок заканчивалось почти всюду на Красную горку (первое воскресенье по Пасхе).

Обряд «Кликание весны» 

Весну селяне «кличут», «окликают», «гукают», «заклинают», то есть призывают путём заклинаний. Начало весны связывали с прилётом птиц, причём полагали, что птицы приносят её с собой. Слова «как птицы прилетят, так теплота у нас пойдёт» означают не только последовательность событий, но выражают представление о причине и следствии.

Чтобы вызывать прилёт птиц, а следовательно, и начало весны, надо было этот прилёт изобразить, имитировать его. Главное средство закликанья весны состояло в том, что в один из мартовских дней пекли жаворонков или куликов. Этих птиц давали детям, которые клали их на возвышенные места, либо привязывали на нитках, либо подбрасывали в воздух. При этом дети пели веснянки — обрядовые песни, которые должны были призвать, приблизить весну. Пример веснянки:
Жаворонки, жаворонки,
Дайте нам лето,
А мы вам зиму.
У нас корма нету!
Жаворонки,
Прилетайте к нам,
Тут кисели талкут,
Тут блины пекут.
Жаворонки, жаворонки,
Катитеся колесом,
Ваши дети за лесом,
Связаны поясом.
Чу — виль — виль,
Весна пришла
На калясочках,
Зима ушла на саночках.
Мужики, мужики
Точите сошнички,
Скоро пашеньку пахать!

Весенние обрядовые песни 
Календарные обрядовые песни, оформляющие ранневесенний период, представлены несколькими жанрами: специальные календарно-обрядовые (весняные) песни, детские весенние заклички, ранневесенние хороводы, весенние приуроченные лирические песни.

Специальные календарно-обрядовые весенние песни сохранились на русско-белорусско-украинском пограничье — в Смоленской и Брянской областях.

См. также 

 Авдотья Весновка
 Сороки (праздник)
 Благовещеньев день
 Пасха в славянской традиции
 Тетёры
 Гаилки
 Селезень (карагод)

Примечания

Литература 
 Агапкина Т. А.«Встреча весны» в обрядовой поэзии восточных славян, автореферат — 1985
 
 
 
 
 
  (по изд. 1847—1848 гг.).
 
 
  Веснянки // Історія української музики: У 7 т. Т. 1. Кн. 1: Від найдавніших часів до XVIII століття. Народна музика — Київ: Видавництво ІМФЕ, 2016—440 с. — ISBN 978-966-02-8089-2 — С. 56-73

Ссылки 
 
 Заклички весенние (веснянки) // Российский Этнографический музей (ethnomuseum.ru)
 Кликанье (закликанье) весны // Российский Этнографический музей (ethnomuseum.ru)
 Встреча весны: заклички, Сороки 22.03, Благовещенье 7.04 (krainov.blogspot.com)
 Встреча весны. Кликанье весны. Веснянки (krainov.blogspot.com)
 Весенние обрядовые заклички: текст, ноты, аудио (rusfolklor.ru)

Заклички
Пасха
Велик день
Обрядовая поэзия славян
Жанры народной музыки